Майк Сіллінджер (,  29 червня 1971, Реджайна) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ЗХЛ.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 11-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Майті Дакс оф Анагайм», «Ванкувер Канакс», «Філадельфія Флаєрс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Флорида Пантерс», «Оттава Сенаторс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Фінікс Койотс», «Сент-Луїс Блюз», «Нашвілл Предаторс», «Нью-Йорк Айлендерс» та ХК «Відень».

Загалом провів 1092 матчі в НХЛ, включаючи 43 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу серед молодіжних команд 1991.
 Володар Кубка Колдера в складі «Адірондак Ред-Вінгс» — 1992.

Статистика

Посилання 

 

канадські хокеїсти
Уродженці Реджайни
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Німці Канади